Montgolfier steht für:

 Gebrüder Montgolfier, französische Erfinder des Heißluftballons
 Montgolfier-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 (5864) Montgolfier, Asteroid des Hauptgürtels
 Montgolfier (Mondkrater)

Siehe auch:
 Montgolfière, ein von den Gebrüdern Montgolfier erfundener Heißluftballon
 Montgolfiersche Wassermaschine, eine Form des Staudruck-Wasserhebers, siehe Hydraulischer Widder